Das 3×3-Rollstuhl-Basketballturnier der Frauen bei den Commonwealth Games 2022 fand vom 29. Juli bis 2. August 2022 in Smithfield statt. Im Finale konnte sich Kanada mit 14:5 gegen Australien durchsetzen.

Kader

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Spiel um den 5. Platz

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Medaillengewinnerinnen

Weblinks 
 Rollstuhlbasketball auf der Homepage der Commonwealth Games

Basketballveranstaltung 2022
3x3BasketballFrauenRollstuhl
Sportveranstaltung in Birmingham
Frauenbasketballwettbewerb
Basketball (England)
2022
Basketballwettbewerb im Vereinigten Königreich